Список стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точнее определяет уровень жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя.

Ниже приведены расчёты трёх международных организаций в миллиардах долларов.

См. также 
 Список стран по ВВП (номинал) на душу населения
 Список стран по ВВП (ППС)
 Список стран по ВВП (ППС) на душу населения

Примечания 

ВВП